Селенид дициркония — бинарное неорганическое соединение
циркония и селена
с формулой ZrSe,
кристаллы.

Получение 
 Нагревание стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Селенид дициркония образует кристаллы
,
структура типа фосфид дитантала TaP
.

Примечания 

циркония
Соединения циркония